Baro kan syfta på:

 Baro (vattendrag i Etiopien)
 Vālā Rūd, en ort i Iran